Krasnokamskij rajon 
Krasnokamskij rajon, rajon  della repubblica della Baschiria
Krasnokamskij rajon, rajon del Territorio di Perm'